Goła – wieś w województwie opolskim
 Goła – ostaniec na Wyżynie Olkuskiej